

Wydarzenia 

 Psametyk I asyryjski namiestnik  w Egipcie uniezależnił się i założył dwudziestą szóstą dynastię (dynastia saicka)
 oblężenie Azotos przez Egipcjan

Zmarli 
 Necho I - faraon XXVI dynastii